Струмица се може односити на:
Струмица (град)
Струмица (река)

Види још
 Струма